boogeyman (forma oboczna do bogeyman) – istota nadprzyrodzona ze szkockich wierzeń, o nieokreślonym kształcie, którą w kulturze anglosaskiej straszy się dzieci w celu ich zdyscyplinowania
 Boogeyman – amerykański film z 2005 roku
 The Boogeyman – pseudonim ringowy i gimmick amerykańskiego wrestlera Martina Wrigtha.